Фридерици — фамилия:

 Фридерици, Александр Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5562; 29 ноября 1837.
 Фридерици, Ермолай Карлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1712 (698); 8 января 1807.